Рейс 611 может иметь следующие значения:
 Рейс 611 China Airlines
 Рейс 611 DHL